

Населені пункти та їхні частини
 Пшикори — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Пшикори — село в гміні Мясткув-Косьцельни Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пшикори — село в гміні Забродзе Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Пшикори — частина села Мшанна в гміні Воля-Угруська Володавського повіту Люблінського воєводства
 Пшикори — осада в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки